Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 1991/92 (DDM) war die 58. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 30. Januar bis zum 2. Februar 1992 in Erfurt statt.

Geschichte 
Örtlicher Organisator und Ausrichter im Auftrag des Deutschen Billard-Bunds (DBB) war der SV Turbine Erfurt. Gespielt wurde das Turnier im Theater Waidspeicher.

Der Bochumer Edgar Bettzieche gewann nach 1986 in Erfurt seinen zweiten deutschen Meistertitel im Dreiband. In einem sehr engen Finale gegen den Essener Arno Figge entschied Bettzieche den fünften und damit entscheidenden Satz äußerst knapp mit 15:14 für sich. Der Neu-Bernburger Christian Zöllner gewann das Match um Platz drei gegen den Titelverteidiger Hans-Jürgen Kühl ebenfalls knapp mit 3:2 Sätzen.

Im Billard Sport Magazin, wie die Billard-Zeitung damals hieß, wurden die Ergebnisse leider sehr lückenhaft veröffentlicht. Die erste Siegerrunde und die komplette Verliererrunde wurden nicht ausgedruckt.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier erstmals im Doppel-KO-System. Hier gab es eine Siegerrunde in der die beiden zuletzt übgiggebliebenen das Finale bestritten. Die Verlierer der ersten Runde konnten sich über die Verliererrunde noch für das Spiel um Platz drei qualifizieren. Das ganze Turnier wurde im Satzsystem bis 15 Punkte bei zwei Gewinnsätzen und im Finale drei Gewinnsätze mit Nachstoß gespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:
 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

1992
Karambolageveranstaltung 1992
Sportveranstaltung in Erfurt